Le terme parc peut désigner en français :

1. Sens premier : enclos destiné à rassembler des animaux domestiques pour la nuit ou pour leur prodiguer des soins.
 cas particulier, parc à huître, bassin rempli d'eau de mer où on élève des huîtres.
 sens dérivé, partie enclose du domaine d'un château (château, jardins, vergers, espace forestier).
 sens dérivé, vaste jardin public.
 sens dérivé, petit espace entouré de barrières où on place les bébés pour qu'ils ne puissent pas atteindre des objets qui seraient dangereux pour eux.
 sens dérivé, espace qui n'est pas forcément clos : parc de stationnement automobile.
 sens dérivé, espace protégé :
 Parc, ou Parc naturel : territoire délimité et protégé pour qu'il se maintienne dans son état paysager naturel, semi-naturel ou traditionnel.

2. Sens figuré : ensemble de matériels du même type appartenant à un même pays, à une même entreprise, à même un particulier.
 le parc automobile français,
 le parc informatique de l'université.

Type d'espace particulier 

 Parc de loisirs : espace délimité fournissant des activités de loisirs et de divertissements
 Parc animalier (ou « jardin animalier ») : établissement ou espace zoologique ouvert au public, présentant et élevant des animaux sauvages et/ou domestiques
 Parc zoologique (ou « jardin zoologique », plus communément appelé « zoo ») : espace où sont réunies de nombreuses espèces animales vivant dans des espaces clos ou à l'état de semi-liberté
 Parc safari : forme de zoo de type extensif où les animaux sont présentés en semi-liberté
 Parc aquatique : jardin, couvert ou non, parsemé d'attractions aquatiques tels que piscines, jacuzzis, toboggans aquatiques, divers brumisateurs ou fontaines
 Parc d'attractions : type particulier de parc de loisirs proposant des activités diverses destinées à détendre et amuser
 Parc de miniatures : type de parc de loisirs spécialisé où sont présentés des reproductions miniatures (principalement d'architecture)
 Parc éolien (ou « ferme éolienne ») : site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l'électricité
 Parc industriel (ou « zone industrielle ») : zone géographique prévue pour un usage industriel
 Parc national : portion de territoire classée par décret à l'intérieur de laquelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés de l'action de l'homme
 Parc-O-Bus : espace de stationnement incitatif pour les utilisateurs de différentes sociétés de transport en commun au Québec (Canada) afin qu'ils puissent y laisser leur véhicule et prendre l'autobus ou le train de banlieue
 Parc relais (ou « stationnement incitatif ») : espace de stationnement pour automobiles, situé en périphérie d'une ville et destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre-ville en transport en commun
 Parc scientifique : organisme dont le but principal consiste à accroître la richesse de sa communauté par la promotion de la culture de l’innovation ainsi que de la compétitivité de ses entreprises
 Parc de stationnement (ou « parking » ou « terrain de stationnement ») : espace ou bâtiment spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules

Sigle 

PARC est un acronyme pouvant désigner :
 le Palo Alto Research Center, anciennement Xerox Palo Alto Research Center, un centre de recherches en informatique situé à Palo Alto en Californie.
 Pays d'Aix Rugby Club, ancien nom du club de rugby à XV d'Aix-en-Provence.

Toponyme

Belgique 
 L'abbaye de Parc fondée en 1129 près de Louvain, actuelle capitale de la province Brabant-Flamand en Belgique
 Théâtre royal du Parc : théâtre de Bruxelles situé face au Parlement fédéral (Belgique)
 Cercle Royal du Parc : club belge situé face aux étangs d'Ixelles. 
 Parc, station du métro de Bruxelles
 Parc, station du métro léger de Charleroi

Canada 
 Avenue du Parc : artère nord-sud de Montréal (Canada)
 Gare Parc : gare montréalaise du train de banlieue de la ligne Montréal/Blainville-Saint-Jérôme (Canada)
 Saint-Mathieu-du-Parc : municipalité du Québec (Canada) située dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé et la région administrative de la Mauricie.

États-Unis 
 Parc, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Xerox PARC (pour « Xerox Palo Alto Research Center ») : centre américain de recherches en informatique de la firme Xerox, situé à Palo Alto, en Californie.

France 
 Parc-aux-cerfs : nom donné à un quartier de Versailles à l’époque de Louis XV, aujourd'hui près de la Gare de Versailles-Chantiers (France)
 Parc-d'Anxtot : commune française de la Seine-Maritime
 Lycée du Parc : lycée de Lyon dit aussi Le Parc, en face du parc de la Tête d'Or

Station de métro 
 Parc : station sur la Ligne bleue du métro de Montréal (Canada)
 Parc : station de la ligne 1 du métro de Bruxelles (Belgique)
 Parc : station du métro léger de Charleroi (Belgique).

Divers 
 PARC (pour Pays d'Aix rugby club) : club de rugby à XV professionnel d'Aix-en-Provence
 PARC, acronyme de Promotion Arts & Culture, est une maison d'édition

Cinéma 

 Parc : film français réalisé par Arnaud des Pallières, sorti en 2009